Toponímia:
 Gibraltar ciutat i territori britànic d'ultramar al sud de la península Ibèrica
 Gibraltar (Michigan)
 Gibraltar (Pennsilvània)
 Gibraltar (Veneçuela)
 Gibraltar (Wisconsin)
 Gibraltar Range National Park
 Benamargosa, Gibraltar el Chico 
 La Peñota, Pico Gibraltar 
 Cantón Gibraltar
 Aeroport de Gibraltar
 Campo de Gibraltar, comarca espanyola
 Emirat de Gibraltar, antic regne de taifa al sud de la península Ibèrica
 Estret de Gibraltar, separació de l'oceà Atlàntic i el mar Mediterrani
 Marquesat de Gibraltar, antic títol nobiliari
 Penyal de Gibraltar, promontori de la Serralada Bètica
 Esdeveniments:
 Setge de Gibraltar (1309)
 Batalla de Gibraltar de 1607
 Presa de Gibraltar el 1704, després del qual el penyal va passar a mans britàniques
 Setge de Gibraltar (1704-1705)
 Setge de Gibraltar (1727)
 Setge de Gibraltar (1779-1783)
 Miscel·lània:
 Gibraltar (cançó)
 Rocky Gibraltar, personatge de la pel·lícula Toy Story